Sjatikowa ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Wassiljewna Sjatikowa (* 1974), russische Skilangläuferin
 Wera Wassiljewna Sjatikowa (* 1974), russische Skilangläuferin